„Ситроен C3“ (Citroën C3) е модел малки автомобили (сегмент B) на френската компания „Ситроен“, произвеждан в три последователни поколения от 2002 година насам.

Предлага се като хечбек с пет врати и замества аналогичния вариант на предходния модел „Ситорен Саксо“. Това е първият модел, базиран изцяло на платформата PF1, която по-късно използват също хечбекът с 3 врати „Ситроен C2“, малките автомобили „Пежо 207“, „Пежо 208“, „Ситроен DS3“ и „Де Ес 3“, многофункционалният „Ситроен C3 Пикасо“ и малкият SUV „Ситроен C3 Еркрос“.



Бележки 

C3
Малки автомобили